Le Body Art est une pratique sociale de modification corporelle
 Le Body Art est la dénomination anglaise d'un mouvement artistique : l'art corporel
 Body Art est le titre français de roman de Don DeLillo The Body Artist.

Notes et références